Мараньо́н () — река в Перу, левый исток Амазонки. Длина около 1600 км, площадь водосборного бассейна около 350 000 км² (5% площади бассейна Амазонки).

Начинается при слиянии высокогорных рек Нупе и Лаурикоча. В отличие от правой составляющей Амазонки, реки Укаяли, на большой части течения имеет горный характер, бурное и стремительное течение. Пересекает Центральные и Восточные Анды в глубоких ущельях (так называемых «понго») и глубочайших каньонах между Западной и Центральной Кордильерой. Ниже впадения правого притока Уткубамба поворачивает на северо-восток, прорезая Центральную Кордильеру, где образует 27 понго. На границе регионов Амасонас и Лорето, ниже впадения левого притока Сантьяго, выходит на Амазонскую низменность, проходя через Понго-де-Мансериче. При слиянии с рекой Укаяли образует реку Амазонка.

Основные притоки: Уткубамба, Ньева, Потро, Уальяга, Самирия (правые); Чамая, Сантьяго, Морона, Пастаса, Чамбира,  (левые).

Верхнее течение реки находится в области высокогорного климата, среднее и нижнее — в области субэкваториального климата. Годовое количество осадков изменяется от 600—800 мм в верховьях до 3200 мм в низовьях. Питание реки в основном дождевое.

Среднегодовой расход воды — 15 600 м³/с (годовой сток — 491,96 км³). Судоходна на 1000 км от устья (до порогов). Плотность населения в долине реки невысока, самые крупные населённые пункты —  (19 551 человек) и  (8216 человек).

Впервые река описана в 1700 чешским иезуитом С. П. Фрицем. Одним из первых путешественников, проплывших по реке, был Шарль Мари де ла Кондамин. Назван в честь «капитана Мараньона, первым открывшим навигацию на этой реке». Верховья реки долгое время оставались неисследованными.

Галерея

Карта

Верхнее течение

Среднее течение

Нижнее течение

Примечания 

Притоки Амазонки
Реки Перу